BWR peut désigner :
 Boiling Water Reactor (en français, réacteur à eau bouillante) ;
 Barcelona World Race, une course à la voile en double autour du monde.